Foglietti (di Luigi Pirandello)
Foglietti embrionali